Детмар Любекский
 Детмар Пражский